Чуваки — деревня в Пермском районе Пермского края России. Расположена в центральной части края в 11 км к юго-западу от Перми, на берегах реки Усолка (бассейн Камы). 
Основана в 1671 году.

В деревне есть начальная школа.
В деревне расположена молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
Неолитическая стоянка V—IV тысячелетия до н. э., в 800 м к юго-востоку от деревни на левом берегу реки Большая Усолка.

Близ деревни проводятся соревнования открытого чемпионата Пермского края по автоспорту «Уральский ухаб».

В 2018 году населённый пункт был признан деревней с самым весёлым названием в России.

Население

Примечания

Литература 
 Шумилов Е. Н. Населенные пункты Пермского края: Краткий исторический справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. Пермь, 2012. С. 100.

Населённые пункты Пермского района